Heiliges Meer steht für:

 Großes Heiliges Meer, See im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Kleines Heiliges Meer, See im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Heiliges Meer – Heupen, Naturschutzgebiet im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen